Сердцее́дки:
 «Сердцеедки» — американская кинокомедия 2001 года. 
 «Сердцеедки» — российский телесериал 2008 года.

См. также